El Callao peut désigner :

Toponymes

El Callao : l'une des onze municipalité de l'État de Bolívar ;
 El Callao : chef-lieu de la municipalité d'El Callao dans l'État de Bolívar.

Homonymie de toponyme